Detta är en lista över fotbollslandslag.

Herrar
Andorras herrlandslag i fotboll
Argentinas herrlandslag i fotboll
Belgiens herrlandslag i fotboll
Bhutans herrlandslag i fotboll
Brasiliens herrlandslag i fotboll
Colombias herrlandslag i fotboll
Danmarks herrlandslag i fotboll
Egyptens herrlandslag i fotboll
Englands herrlandslag i fotboll
Estlands herrlandslag i fotboll
Finlands herrlandslag i fotboll
Frankrikes herrlandslag i fotboll
Färöarnas herrlandslag i fotboll
Greklands herrlandslag i fotboll
Irans herrlandslag i fotboll
Irlands herrlandslag i fotboll
Islands herrlandslag i fotboll
Italiens herrlandslag i fotboll
Japans herrlandslag i fotboll
Kameruns herrlandslag i fotboll
Kinas herrlandslag i fotboll
Lettlands herrlandslag i fotboll
Liechtensteins herrlandslag i fotboll
Litauens herrlandslag i fotboll
Mexikos herrlandslag i fotboll
Montserrats herrlandslag i fotboll
Nederländernas herrlandslag i fotboll
Nigerias herrlandslag i fotboll
Nordirlands herrlandslag i fotboll
Norges herrlandslag i fotboll
Polens herrlandslag i fotboll
Portugals herrlandslag i fotboll
Rysslands herrlandslag i fotboll
San Marinos herrlandslag i fotboll
Senegals herrlandslag i fotboll
Skottlands herrlandslag i fotboll
Slovakiens herrlandslag i fotboll
Spaniens herrlandslag i fotboll
Sveriges herrlandslag i fotboll
Sydkoreas herrlandslag i fotboll
Tjeckiens herrlandslag i fotboll
Tunisiens herrlandslag i fotboll
Turkiets herrlandslag i fotboll
Tysklands herrlandslag i fotboll
Uruguays herrlandslag i fotboll
USA:s herrlandslag i fotboll
Wales herrlandslag i fotboll

Damer
Danmarks damlandslag i fotboll
Englands damlandslag i fotboll
Finlands damlandslag i fotboll
Frankrikes damlandslag i fotboll
Greklands damlandslag i fotboll
Islands damlandslag i fotboll
Italiens damlandslag i fotboll
Norges damlandslag i fotboll
Portugals damlandslag i fotboll
Rumäniens damlandslag i fotboll
Rysslands damlandslag i fotboll
Schweiz damlandslag i fotboll
Sveriges damlandslag i fotboll
Tysklands damlandslag i fotboll
Österrikes damlandslag i fotboll

Se även
Fotboll

 
Alfabetiska listor
Listor med anknytning till fotboll